Риновирусы (, от  — нос) — группа мелких РНК-содержащих видов вирусов рода энтеровирусов, вирионы которых не имеют наружной оболочки, а геном представлен одноцепочечной линейной нефрагментированной молекулой РНК, связанной с белком VPg; включает возбудителей острых респираторных заболеваний (ОРЗ). Нуклеокапсид организован по типу икосаэдрической симметрии. После его удаления экстрагированная РНК сохраняет инфекционность.

Впервые были обнаружены в 1950-х годах в попытках определения этиологии простудных заболеваний.

Классификация 
Согласно официальным данным Международного комитета по таксономии вирусов (ICTV) систематика группы неоднократно менялась. Впервые вид Rhinovirus 1A из рода Rhinovirus включён в базу данных в 1971 году, а уже в 1976 он сменил название на Human rhinovirus 1A и был разделён на несколько десятков нумерованных серологических типов. Дальнейшие исследования позволили в 1999 году отнести большинство из них к виду Human rhinovirus A и только три (Human rhinovirus 3, 14, 72) — к виду Human rhinovirus B, включённых в тот же род Rhinovirus. В 2005 году 2 близких рода (Enterovirus и Rhinovirus) объединили в один. В 2009 выделили новый вид Human rhinovirus C, а в 2012 году видам вернули названия, под которыми первый из них был зарегистрирован в 1971 году: Rhinovirus A, B, C.

Существует много различных серологических типов риновирусов (это затрудняет борьбу со вспышками ОРЗ).
Образование дочерних популяций риновирусов происходит в цитоплазме; высвобождение вирусов сопровождается лизисом клетки.

Риновирусы классифицируют на две большие группы по способности к репродукции в клетках приматов.
 Риновирусы группы Н размножаются и вызывают цитопатические изменения в ограниченной группе диплоидных клеток человеческого эмбриона и специальной линии (R) клеток HeLa.
 Риновирусы группы М размножаются и вызывают цитопатические изменения в клетках почек обезьян, почек эмбриона человека и различных перевиваемых клеточных линиях человеческих клеток.

По структуре единственного типоспецифического Аг выделяют 113 иммуноразнородных групп. Группоспецифический Аг отсутствует.

Клиника 
Риновирусы вызывают у человека и животных воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, размножаясь в клетках слизистой оболочки носоглотки.

Длительность инкубационного периода при риновирусных инфекциях составляет 1—5 суток, в редких случаях — несколько часов.

У детей риновирусные инфекции сопровождаются лихорадкой, у взрослых повышение температуры наблюдают редко. Продолжительность риновирусных инфекций обычно составляет 5—9 суток, насморк иногда (как правило, при отсутствии лечения) продолжается до 2 недель.

Осложнения риновирусных инфекций у взрослых встречаются редко; у детей иногда развиваются бронхиты, синуситы и отиты.

Риновирусная инфекция вызывает развитие невосприимчивости только против гомологичного штамма на период 1—2 года.

Принципы вирусологической диагностики 
Для подтверждения диагноза риновирусной инфекции делают выделение вирусов на культурах клеток, заражённых отделяемым из носовых ходов; возбудитель идентифицируют в РН с помощью антисывороток.

Лечение и профилактика 
Лечение риновирусных инфекций симптоматическое. Вакцинопрофилактика риновирусных инфекций невозможна ввиду большого числа серологических вариантов возбудителя.

См. также 
 Риновирусная инфекция

Примечания

Ссылки 
 Риновирус
 Rhinovirus
 How Big is a Rhinovirus? (animation)

Picornaviridae